Manuel Ormazábal – ex calciatore cileno
 Patricio Ormazábal – calciatore cileno
 Víctor Ormazábal – calciatore argentino